Avenida Metropolitan/Calle Lorimer puede referirse a las siguientes estaciones del Metro de Nueva York en Brooklyn:

 Avenida Metropolitan (línea Crosstown), servida por los trenes del servicio .
 Calle Lorimer (línea Canarsie), servida por los trenes del servicio .

Estas estaciones forman parte de un complejo interconectado con transferencias gratis entre ellas.

Estaciones del Metro de Nueva York